Rajd Grecji był 7. rundą Rajdowych Mistrzostw Świata 2011. Rajd odbył się w dniach 17–19 czerwca, jego bazą było miasto Lutraki, położone 85 km od stolicy państwa – Aten. Rajd był także 4. rundą Mistrzostw Świata Samochodów S2000 (SWRC).

Rajd wygrał Sébastien Ogier, było to jego 5. zwycięstwo w karierze oraz 3. w tym sezonie. Ogier objął prowadzenie już drugiego dnia, jednak na ostatnim odcinku tego dnia zwolnił, aby w wynikach wyprzedził go Sébastien Loeb, który trzeciego dnia miał przez to niekorzystną pozycję na drodze oczyszczając trasę z luźnego kurzu. W wyniku tego ostatecznie Loeb ukończył rajd na drugiej pozycji. Trzecie miejsce zajął Mikko Hirvonen, a czwarte, lider po pierwszym dniu – Petter Solberg.

Klasyfikacja ostateczna

Odcinki specjalne

Power Stage

Klasyfikacja po 7 rundzie

Kierowcy

Producenci

Linki zewnętrzne 
 
 Wyniki rajdu na oficjalnej stronie WRC.com

2011
Grecja
2011 w Grecji